Пратсвил има више значења:
 Пратсвил (Њујорк)
 Пратсвил (Арканзас)